WinCDEmu — утилита с открытым исходным кодом для монтирования образов дисков в Microsoft Windows. Устанавливает драйвер, который эмулирует оптический привод, что позволяет пользователю монтировать образы CD и DVD и работать с ними как с физическими дисками. Кроме этого утилита позволяет снимать ISO-образы с оптических дисков. Имеет графический интерфейс, но также есть возможность монтировать образы из командной строки. Имеет переносную версию. Распространяется под лицензией GNU LGPL.

Утилита поддерживает следующие форматы:
 ISO
 CUE
 NRG
 MDS/MDF
 CCD
 IMG

По информации с официального сайта, WinCDEmu поддерживает все версии Windows от XP до Windows 10. Windows 2000 не поддерживается напрямую, однако можно скомпилировать рабочую версию из исходников самостоятельно.

См. также 
 Эмуляторы оптических дисководов

Ссылки 
 Официальный сайт
 Страница проекта на SourceForge
 

Эмуляторы оптических приводов
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL
Свободное программное обеспечение только под Windows